I. ČLTK Praha (I. český lawn-tennis klub) je český sportovní klub.

 I. ČLTK Praha (tenis) – je nejstarší český tenisový oddíl, 
 I. ČLTK Praha (lední hokej) – byl hokejový klub v letech 1922 až 1998.